Miejscowości we Włoszech:
 Santo Stefano Belbo
 Santo Stefano Lodigiano
 Santo Stefano Quisquina
 Santo Stefano Roero
 Santo Stefano Ticino
 Santo Stefano al Mare
 Santo Stefano d’Aveto
 Santo Stefano del Sole
 Santo Stefano di Cadore
 Santo Stefano di Camastra
 Santo Stefano di Magra
 Santo Stefano di Rogliano
 Santo Stefano di Sessanio
 Santo Stefano in Aspromonte

Inne:
 Santo Stefano (Isola di Santo Stefano) – wyspa na terytorium Włoch, w archipelagu Wysp Poncjańskich

Zobacz też:
 święty Stefan